

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Na Polu – część wsi Długie Grodzieckie w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów
 Na Polu – część wsi Miechów w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Na Polu – część wsi Łąka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Trzebownisko
 Na Polu – część wsi Brzozowo-Chrzczonki w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Poświętne
 Na Polu – część wsi Stanisławów w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Lipie
 Na Polu – przysiółek wsi Konieczno w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Na Polu – część wsi Zalesie w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz

Zobacz też 
 Na Polach, w Polu, W Polach